Монтанехос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Михарес. Занимает площадь 37,8 км². Население — 618 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

В Монтанехосе произошло убийство Гильема Агульо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web de Montanejos Villa Termal
 
 
 
 

Муниципалитеты Кастельона